aanslag (misdrijf), een misdrijf met als doel een persoon van hoge status te vermoorden
 bomaanslag, een onwettige daad, waarbij met behulp van een bom wordt gepoogd om een of meer mensen te doden of om objecten te beschadigen of te vernietigen.
 terreuraanslag, een politiek of religieus gemotiveerde actie zonder specifieke personen te willen vermoorden, met het doel zo veel mogelijk dood en verderf bij de "vijand" te zaaien
 belastingaanslag, in het belastingrecht: de formele vaststelling door een belastinginspecteur van het aan belasting verschuldigde bedrag
 "ernstige benadeling", bijvoorbeeld in de zin "Roken is een aanslag op de gezondheid."

Techniek en wetenschap 
 aanslag (oppervlakteverontreiniging), een laag ongewenst vuil dat op een oppervlakte neerslaat
 aanslag (techniek), dat onderdeel van een apparaat of machine, waar iets tegenaan moet worden gehouden of gedrukt
 toucher of aanslag van toetsen en snaren van muziekinstrumenten, maar ook bij typen worden toetsen aangeslagen

Zie ook
 De aanslag (roman), een boek van Harry Mulisch
 De aanslag (film) uit 1986 van het boek van Harry Mulisch